Налитово — название населённых пунктов в России:

 Налитово — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.
 Налитово — до 1966 года название села Пуркаево в Дубёнском районе Мордовии.